Gardesani – abitanti di Comunità Alto Garda e Ledro
Gardesani – abitanti di Garda (Italia)